György Orbán ist der Name folgender Personen: 

* György Orbán (Hockeytrainer) (* 1944), ungarischer Hockeytrainer
 György Orbán (Komponist) (* 1947), ungarischer Komponist
 György Orbán (Hockeyspieler) (* 1967), ungarischer Hockeyspieler
 György Orbán (Jazzmusiker) (* 1978), ungarischer Jazzbassist